Изенталь () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Ури.

Население составляет 534 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1211.

Ссылки 
 Официальная страница